Ortel steht für

 Ortel (Berg), ein Berg im Lausitzer Gebirge
 Ortel Mobile, ein in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Spanien und der Schweiz aktiver Mobilfunkanbieter
 Ortel (Band), eine rechtsextreme Band aus Tschechien

Ortel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Ortel (1852–1940), Reichsbankdirektor, Reichstagsabgeordneter
 Herbert Ortel (1902–1972), deutscher Maler, Illustrator und Dichter
 Holger Ortel (* 1951), deutscher Politiker (SPD)
 Patrick Ortel (* 1990), deutscher Radiomoderator
 Tomáš Ortel (* 1975), tschechischer rechtsextremer Sänger